Буврон може да се односи на:

 Буврон (Атлантска Лоара), насељено место у Француској, у департману Атлантска Лоара.
 Буврон (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел.